Rodgers steht für:
 Rodgers (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rodgers Point, Landspitze der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis
 Rodgers & Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Scientific Automotive Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Rodgers

Siehe auch:
 Rodger
 Rogers (Familienname)